

Cinema 
Heat Wave – film del 1935 diretto da Maurice Elvey
Heat Wave - Onda di fuoco (Heat Wave) – film TV del 1990 diretto da Kevin Hooks

Musica 
 Heatwave – gruppo musicale tedesco
Heat Wave – brano musicale di Irving Berlin del 1933
Heat Wave – album delle Martha and the Vandellas del 1963
Heat Wave – singolo delle Martha and the Vandellas del 1963
Heat Wave – album dei The Jazz Crusaders del 1964
Heat Wave – album di Ahmad Jamal del 1966
Heat Wave – album di Cal Tjader e Carmen McRae del 1982
 Heatwave – album degli Univers Zero del 1986
Heat Wave – singolo degli Alphabeat del 2010
 Heatwave – singolo di Wiley del 2012
 Heatwave – singolo di Robin Schulz del 2016

Fumetti 
Heat Wave – personaggio dell'Universo DC